

Sigle 
 Above sea level – altitudine sul livello del mare
 Age, sex, location? – "Quanti anni hai, di che sesso sei, di dove sei?" in uso nelle chat
 American Soccer League – Lega calcistica statunitense
 American Sign Language – lingua dei segni americana
 Anti-Streptolysin – anti-streptolisina, in biochimica
 Application Services Library
 Archivio Storico Lodigiano – periodico italiano
 Archivio svizzero di letteratura – sezione della Biblioteca nazionale svizzera
 Associazione Sportiva Livorno – società calcistica italiana
 Azienda sanitaria locale – ente pubblico del servizio sanitario regionale in Italia

Codici 
 asl – codice ISO 639-3 della lingua asilulu

Altro 
 ASL – targa automobilistica di Aschersleben-Stassfurt (Germania)

Altri progetti